El Barranc de Raons o Barranc de Suix (que ha evolucionat del vilatge de Suïx) és un barranc afluent de la Noguera Ribagorçana. Es forma dins de l'antic terme de Malpàs, al sud-est del poble de Raons, actualment abandonat, i passa després a l'antic terme del Pont de Suert, des del 1970 tots dos agrupats en el municipi actual del Pont de Suert, sempre a l'Alta Ribagorça.

El barranc de Raons es forma just al nord-est del poble abandonat de Raons per la unió de dos barrancs que baixen de les muntanyes del nord i de llevant. Es tracta del barranc d'Esperan, que davalla del poble d'Esperan, al nord de Raons, i del barranc de la Font de Puiol, que baixa de les collades d'Erillcastell, a llevant.

Baixa cap a ponent, decantant-se cap al sud, fins que va a parar a la Noguera Ribagorçana just a l'interior del Pont de Suert: passa per sota del carrer de la Ciutat de Lleida. Antigament delimitava per migdia el nucli vell del Pont de Suert.

En el seu curs, el barranc de Raons rep per l'esquerra el barranc del Mont, i ja a prop del Pont de Suert, per la dreta el barranc del Vibinero.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Raons
Raons